Albanesi est un patronyme et toponyme.

  (c. 1765-1784), graveur italien ;
 Meggie Albanesi (1899-1923), actrice de théâtre et de cinéma britannique.

Voir aussi 
 Piana degli Albanesi, commune de la province de Palerme